Micheau ist der Familienname folgender Personen:

 Janine Micheau (1914–1976), französische Sopranistin
 Sébastien Micheau (* 1998), französischer Hochspringer